Кувши́ново — город (с 1938) в Тверской области России.

Административный центр Кувшиновского района, в составе которого образует муниципальное образование город Кувшиново со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в 120 км к западу от Твери, на реке Осуга в устье реки Негочь.

Железнодорожная станция Кувшиново на ветке Лихославль — Соблаго. Через город проходит автомобильная дорога «Торжок — Осташков». Также в городе находится станция узкоколейной железной дороги Ранцевского торфопредприятия.

В черту города заходит Нижненегочанское водохранилище, образованное плотиной на притоке Осуги — реке Негочь.

История 
Историческое поселение на месте впадения Негочи в Осугу называлось село Каменное (Каменское). Впервые оно упомянуто в переписи 1624 года.

Административно входило в состав Новоторжского уезда Тверской губернии.

В 1799 году граф В. П. Мусин-Пушкин основал в селе бумажную фабрику, приобретённую впоследствии, в 1869 году, московским купцом М. Г. Кувшиновым.

Заводчик М. Г. Кувшинов выписал из-за границы новое оборудование, создав первое в России целлюлозно-бумажное производство, работающее на местном древесном сырье.

С октября 1897 года и до середины января 1898 года в Каменном вместе со своей семьёй жил А. М. Горький. Жил писатель в доме Ожеговых, где позднее родился известный лексикограф, автор словаря русского языка Сергей Иванович Ожегов.

А. М. Горький жил в крыле дома Ожеговых, в котором находилась квартира его друга Николая Захаровича Васильева, работавшего на фабрике и возглавлявшего нелегальный политический кружок.

В 1910 году по инициативе Ю. М. Кувшиновой была построена железная дорога Торжок-Каменное, а рядом с Каменным была построена железнодорожная станция, названная по фамилии фабрикантов — Кувшиново. Так стал называться и посёлок при станции, который вскоре слился с Каменным. В 1916 году ветка железной дороги была продолжена до посёлка Селижарово. Участок железной дороги является одним из старейших в России. На территории здания железнодорожного вокзала силами работников станции создан и работает музей железной дороги. До сих пор в поселке Ранцево сохранились семафоры.

В 1913 году был построен Народный дом и больница им. С. М. Кувшинова.

В 1938 году село Каменное и посёлок при станции Кувшиново были объединены в город Кувшиново.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городское поселение город Кувшиново включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

История герба и флага 
В советское время был разработан проект герба города, и были выпущены значки с изображением герба согласно проекту. Изображение герба по этому проекту, в частности, содержится в книге Н. О. Миронова «Каталог современных гербов городов стран содружества на значках», выпущенной в Минске в 1995 году.

Современные герб и флаг Кувшиновского района утверждены постановлением главы Администрации района № 207-1 от 28 октября 1996 года. Герб описан следующим образом: «В зелёном поле лазоревый (синий, голубой), тонко окаймлённый серебром волнистый столб, обременённый тремя золотыми цветками кувшинки, обращёнными вверх». Флаг описан следующим образом: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением на полотнище композиции герба».

Автором рисунка герба является В. Лавренов. Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 872, а флаг — под номером 873.

Население

Экономика 
 Промышленность

Градообразующим предприятием до сих пор остаётся «Каменская бумажно-картонная фабрика», на которой работает 665 кувшиновцев (по средне-списочной численности за 2019 год). В городе также расположены другие промышленные предприятия — ОАО «Каменка», ООО «Кувшиновское ДРСУ», ООО «Кувшиново ЭлектроСервис», завод по производству молока «Николаевская ферма».

Транспорт 
Действуют два маршрута городского автобуса («Автостанция — Хорькино» и «Автостанция — Баховка»; делают около десяти рейсов в день) и пять маршрутов пригородных автобусов ("Автостанция — Баранья Гора ", «Автостанция — Красный Городок», «Автостанция — Пречисто-Каменка», «Автостанция — Сокольники» и «Автостанция — Щеголево»; они ходят по определённым дням недели два раза в сутки).

Через автостанцию «Кувшиново» ходят транзитные рейсы междугородних автобусов в Тверь, Андреаполь. В 2021 году в рамках реформы транспорта в регионе возобновлено полноценное автобусное сообщение Пено-Осташков-Тверь, перевозки осуществляет ООО «Транспорт Верхневолжья»

Пассажирское сообщение по железнодорожной станции представлено пассажирским поездом Кувшиново-Осташков. Пассажирский поезд Москва-Осташков отменён с марта 2015 года. С 29 мая 2021 года возобновлено сообщение Москва — Осташков, но маршрут поезда не проходит через станцию Кувшиново и Кувшиновский район.

 Связь
Услуги фиксированной связи предоставляют: тверской филиал «Ростелеком», «Евразия Телеком Ру».

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют сотовые операторы: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Tele2».

 Здравоохранение
В Кувшинове на 2022 год продолжает действовать Кувшиновская ЦРБ. С 1985 года идёт строительство больницы, но больница до сих пор не построена.

В последние годы ситуация со здравоохранением стремительно ухудшается, наблюдается катастрофическая нехватка врачей узкой специализации и педиатров. На сайте госуслуг доступна запись в поликлинику к психиатру, неврологу и дерматовенерологу. Для получения помощи других специалистов жители вынуждены ездить в другие города региона.

в 2022-м году была проведена реформа службы неотложной медицинской помощи.

Политика и общество 
В 2022-м году создана  ТВЕРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ ГРАЖДАН "ВОСХОЖДЕНИЕ".

Достопримечательности 

В городе сохранились построенные в начале XX века в стиле «модерн» дом Ю. М. Кувшиновой (1916), здание больницы и здание Народного дома (1913), построенного также Ю. М. Кувшиновой. В настоящее время в этом здании расположен Дом культуры, в нём проходят просмотры фильмов, действуют кружки по интересам.

В Доме культуры работал краеведческий музей, в экспозиции которого много уникальных документов и фотографий дореволюционного периода, военных лет и нашего времени. В настоящее время краеведческий музей не работает, часть экспозиции перевезена в музей Каменской бумажно-картонной фабрики, который был открыт в 2019м году.

Достопримечательностью города была также деревянная усадьба Кувшиновых, сгоревшая в конце XX века. Изображение усадьбы сохранилось на старинных открытках и фотографиях первой половины XX века. Руины усадьбы можно видеть в настоящее время в Комсомольском парке.

Люди, связанные с городом 

 Писатель А. М. Горький с октября 1897 года до середины января 1898 года жил в Кувшиново (тогда посёлок Каменка) на квартире у своего друга Николая Захаровича Васильева, работавшего на Каменской бумагоделательной фабрике и руководившего нелегальным рабочим марксистским кружком. Впоследствии жизненные впечатления этого периода послужили Максиму Горькому материалом для его романа «Жизнь Клима Самгина». На доме, в котором проживал А. М. Горький, в настоящее время установлена мемориальная доска.
 В 1900 году в селе Каменном родился С. И. Ожегов — профессор, знаменитый лексикограф и составитель «Толкового словаря русского языка».
Сохранился дом, в котором родился С. И. Ожегов.
 В Кувшинове родился советский генерал С. И. Оборин.
 С 1969 года по 1999 год в Кувшинове жил и работал русский писатель Юрий Андреевич Козлов, бывший заместитель главного редактора городской газеты «Знамя». С 2000 года в Кувшинове проводится ежегодный районный литературно-творческий конкурс его имени.
 В деревне Малое Васильково, находящейся в нескольких километрах от Кувшиново, родился Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Я. С. Воробьёв.
 В деревне Большое Кузнечково прошло детство Героя Советского Союза Василия Ивановича Ракова.
 В деревне Медведково родился депутат Государственной Думы Сергей Николаевич Юшенков.
 В Кувшиново часто приезжает российский футболист, Заслуженный мастер спорта Александр Кержаков
 Последний концерт за день до смерти дал тверской шансонье Михаил Владимирович Воробьёв (Круг)

Инфраструктура 

При Каменской фабрике действует общественный музей истории фабрики..

В городе работают библиотека и музыкальная школа, расположенные в здании управления бывшего автотранспортного предприятия.

В Кувшиновском районе в 28 км от Кувшиново на реке Осуга расположен государственный историко-природный заказник Прямухино, в прошлом родовое имение Бакуниных, родина М. А. Бакунина (сохранились усадебное здание с колоннадой и церковью, парк).

В Кувшиновском районе в селе Борзыни работает музей крестьянских родословных.

15 сентября 2012 года на центральной площади города состоялось открытие памятника Юлии Кувшиновой.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Кувшиновского района
 Кувшиново в энциклопедии «Мой город»
 История герба Кувшинова
 Официальный сайт редакции газеты «Знамя» Кувшиновского района
 Видео Кувшиновский дом культуры и прогулка по городу

Города Тверской области
Населённые пункты Кувшиновского района
Переименованные населённые пункты России
Районные центры Тверской области

Муниципальные образования Кувшиновского района
Городские поселения Тверской области